Villa Luisa désigne :

Villa Luisa à Port Mahon ;
 Villa Luisa Ocaña à Priego de Córdoba.

à Alcamo ;
 Villa Luisa à Ivrée ;
  à Naples.

à Bagnères-de-Luchon.

Homonymie de monument